Navigation à contre-courant
Natation à contre-courant
Contre courant (émission télévisée)
 Être à contre-courant est faire preuve d'anticonformisme
Counter-Currents, Alt-right Édition électronique